Рафаэль Рубенович Давидян (22 апреля 1923, Тбилиси — 3 февраля 1997, Москва) — советский армянский скрипач и музыкальный педагог.

Народный артист Армянской ССР (1963). Лауреат Государственной премии Армянской ССР (1965), .

Биография 
Окончил 3-й музыкальный техникум в Тбилиси (класс Г. А. Калантара), школу-десятилетку при Тбилисской консерватории (класс Л. Н. Шиукашвили).

Участник Великой Отечественной войны.

В 1947—1970 гг. был второй скрипкой Квартета имени Комитаса. В составе квартета гастролировал в США, Японии.

В 1950 г. окончил Московскую консерваторию (класс Я. И. Рабиновича). С 1950 г. преподавал в училище при Московской консерватории, в музыкальном училище имени Гнесиных. В 1950-е гг. заведовал струнным отделом в Московском музыкальном училище им. М. М. Ипполитова-Иванова.

С 1961 г. одновременно преподаватель, затем профессор кафедры камерного ансамбля Московской консерватории. Среди его учеников — В. Спиваков, Л. Исакадзе, Г. Жислин, О. Каган, В. Третьяков, Г. Кремер, Р. Агаронян, Т. Гринденко, М. Безверхний и другие.

В классе Р. Давидяна рождался Квартет имени Д. Д. Шостаковича — один из наиболее известных камерных ансамблей страны; был инициатором создания Квартета им. Леонтовича, Квартетов Московской и Калининской филармоний.

В разные годы был деканом факультета повышения квалификации, деканом оркестрового факультета; заведовал кафедрой истории и теории исполнительского искусства, кафедрой камерного ансамбля и квартета Московской консерватории.

В 1990-е гг. заведовал кафедрой струнных инструментов в Музыкально-педагогическом институте им. М. М. Ипполитова-Иванова.

Состоял членом жюри Международного конкурса струнных квартетов им. Д. Д. Шостаковича (Санкт-Петербург, 1993, 1996).

Научная деятельность 
Автор статей, Всесоюзных программ по квартетному классу, уникального труда «Квартетное искусство», обобщившего огромный практический и исследовательский опыт выдающегося музыканта.

Избранные труды 
Источник — электронные каталоги РНБ

Награды и признание 
 Народный артист Армянской ССР (1963).
 Орден Отечественной войны 2 степени (6.04.1985).
 Медаль «За трудовую доблесть» (14.10.1966) — за заслуги в подготовке высококвалифицированных музыкальных кадров и в связи со 100-летием Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского.
 Государственная премия Армянской ССР (1965).
 Почётный профессор Ереванской государственной консерватории имени Комитаса (1985).

Примечания

Ссылки 
 
 

Выпускники Московской консерватории
Преподаватели Музыкального училища имени Гнесиных
Преподаватели музыкально-педагогического института имени М. М. Ипполитова-Иванова
Преподаватели Московской консерватории